Archbold ist der Name folgender 

Personen:
 Dwayne Archbold (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richard Archbold (1907–1976), US-amerikanischer Zoologe
 Shane Archbold (* 1989), neuseeländischer Radrennfahrer
 John Dustin Archbold (1848–1916), US-amerikanischer Geschäftsmann

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Archbold (Florida), im Highlands County
 Archbold (Ohio), im Fulton County